Нектанеб — имя двух фараонов Древнего Египта XXX Себеннитской египетской династии:

 Нектанеб I — правил в 380—362 годах до н. э.;
 Нектанеб II — правил ок. 360—343 годах до н. э.